Тамерлан:

 Тамерлан (1336—1405) — среднеазиатский завоеватель.
 Тамерлан — железнодорожная станция в селе Варна Челябинской области.
 Тамерлан — опера Г. Ф. Генделя.

См. также 
 Тимур